

Geografia

Wardle (Greater Manchester) –  Inghilterra
Wardle (Cheshire) –  Inghilterra